Baureihe 71 steht für:

 Tenderlokomotiven mit der Achsfolge 1'B1' der Deutschen Reichsbahn:
 Baureihe 71.0: Einheitslokomotive
 Baureihe 71.0: Preußische T 5
 Baureihe 71.2: Bayerische Pt 2/4 H
 Baureihe 71.3: Sächsische IV T
 Baureihe 71.4: Oldenburgische T 5.1
 Baureihe 71.5: BBÖ DT 1
 Baureihe 71.6: PH-Baureihe E
 Baureihe 71.70: PKP-Baureihe OKe1